Храм Казанской иконы Божией Матери — название православных храмов, освящённых в честь иконы Пресвятой Богородицы, именуемой «Казанская».

Обиходные названия: Казанская церковь, Казанский собор.

Россия

Адыгея 

 Храм в честь Казанской иконы Божией Матери — Майкопский район, станица Кужорская.

Владимирская область 
 Храм Казанской иконы Божией Матери — во Владимире.
 Церковь Казанской иконы Божией Матери — в Лакинске.
 Церковь Казанской иконы Божией Матери — в Суздале.

Волгоградская область 
 Казанский собор — в Волгограде.
 Храм Казанской иконы Божией Матери — в Серафимовиче.

Вологодская область 
 Церковь Казанской иконы Божией Матери на Торгу — в Вологде.
 Церковь Казанской иконы Божией Матери — в городе Никольске.

Воронежская область 
 Церковь Казанской иконы Божией Матери — в селе Волна-Шепелиновка.
 Церковь Казанской иконы Божией Матери — в селе Латное.
 Церковь Казанской иконы Божией Матери — в селе Новая Усмань.
 Церковь Казанской иконы Божией Матери — в селе Крыловка.
 Казанская церковь — в Воронеже.
 Казанская церковь — в Павловске.
 Церковь Казанской иконы Божией Матери — в селе Углянец.

Екатеринбург и область 
 Храм Казанской иконы Божией Матери — в Екатеринбурге.

Ивановская область 
 Казанская церковь — в Иванове.
 Церковь Казанской иконы Божией Матери — в селе Кощееве Родниковского района.

Иркутская область 
 Казанский собор — в Иркутске.
 Казанская церковь — в Иркутске.
 Казанская церковь — в посёлке Тельма.

Калининградская область 
 Церковь Казанской иконы Божией Матери — в посёлке Янтарный.

Калужская область 
 Храм Казанской иконы Божией Матери — в Людиново.

Кировская область 
 Церковь Казанской иконы Божией Матери — в Кугушерге.

Краснодарский край 
 Храм Казанской иконы Божьей Матери — в Сочи.

Красноярский край 
 Храм Казанской иконы Божьей Матери — в селе Субботино.

Курская область 
 Храм Казанской иконы Божией Матери — в Андросове.

Москва 
 Казанский собор
 Церковь Казанской иконы Божией Матери у Калужских ворот (разрушена)
 Храм Казанской иконы Божией Матери на Калужской площади
 Храм Казанской иконы Божьей Матери — в селе Богородском (разрушен).
 Храм Казанской иконы Божией Матери в Коломенском
 Храм Казанской иконы Божией Матери в Узком

Московская область 
 Казанская церковь — в Брынькове.
 Казанская церковь — в Глебове.
 Церковь Казанской иконы Божией Матери — в Горбове.
 Церковь Казанской иконы Божией Матери — в Грайворонах.
 Казанская церковь — в Дмитрове.
 Казанская церковь — в Долгопрудном.
 Церковь Казанской иконы Божией Матери — в Запутном.
 Церковь Казанской иконы Божией Матери — в Зарайске.
 Церковь Казанской иконы Божией Матери — в Кишкине.
 Казанская церковь — в Котельниках.
 Церковь Казанской иконы Божией Матери — в Ламишине.
 Церковь Казанской иконы Божией Матери — в Петровском.
 Храм Казанской иконы Божией Матери — в Поречье.
 Церковь Казанской иконы Божией Матери — в Полевшине.
 Казанская церковь — в Реутове.
 Церковь Казанской иконы Божией Матери — в Серпухове.
 Церковь Казанской иконы Божией Матери — в Шеине.
 Казанская церковь — в Яропольце.

Нижегородская область 
 Храм Казанской иконы Божией Матери — в Арзамасе.
 Храм Казанской иконы Пресвятой Богородицы — в селе Безводное Кстовского района.
 Казанская церковь — в селе Великий Враг Кстовского района.
 Казанская церковь — в селе Горево Ковернинского района.
 Казанская церковь — в Дивеевском монастыре.
 Казанская церковь — в Кстово.
 Церковь Казанской иконы Божией Матери — в Нижнем Новгороде.

Орловская область 
 Храм Казанской иконы Божией Матери — в городе Дмитровске (утрачен).
 Церковь Казанской иконы Божией Матери — в Новосиле.
 Церковь Казанской иконы Божией Матери — в Моховом.

Псковская область 
 Казанский храм — в Посадниково Новоржевского района.
 Казанская церковь — в Великих Луках.

Ростовская область 
 Казанская церковь — в Ростове-на-Дону.

Самарская область 
 Казанский собор — в Самаре.
 Храм Казанского образа Пресвятой Богородицы — в Самаре.
 Храм Казанской иконы Божьей Матери — в Верхнем Санчелеево Ставропольского района.
 Храм Казанской иконы Божией Матери — в Тольятти.

Санкт-Петербург и область 
 Казанский собор — в Санкт-Петербурге.
 Казанская церковь при подворье Валаамского монастыря — в Санкт-Петербурге.
 Казанская церковь Воскресенского Новодевичьего монастыря — в Санкт-Петербурге.
 Казанская церковь подворья Казанского Вышневолоцкого монастыря — в Санкт-Петербурге (утрачена).
 Храм Казанской иконы Божией Матери у Красненького кладбища — в Санкт-Петербурге.
 Казанская церковь подворья Пекинской духовной миссии — в Санкт-Петербурге (утрачена).
 Церковь Казанской иконы Божией Матери в Александровской — в Санкт-Петербурге.
 Казанская церковь — в Пушкине.
 Церковь Казанской иконы Божией Матери — в Зеленогорске.
 Казанская церковь — в Вырице.
 Церковь Казанской иконы Божьей Матери — в Тосно.

Саратовская область 
 Храм Казанской иконы Божией Матери в Логиновке — в Логиновке Краснокутского района.

Смоленская область 
 Храм Казанской иконы Божией Матери (Кардымово)
 Храм Казанской иконы Божией Матери (Хмелита)

Ставропольский край 
 Казанский собор — в Ставрополе.
 Церковь Казанской иконы Божией Матери — в Будённовске.
 Храм Казанской иконы Божией Матери — в Юце.

Тамбовская область 
 Храм Казанской иконы Божией Матери — в Тамбове.

Тверская область 
 Храм Казанской иконы Божией матери — в Торопце.
 Храм Казанской иконы Божией матери — в поселке Власьево.
 Храм Казанской иконы Божией матери — в Весьегонске.
 Храм Казанской иконы Божией Матери — в деревне Пожня.

Тульская область 
 Храм Казанской иконы Божией Матери — в Туле.
 Храм Казанской иконы Божьей Матери — в селе Туртень Ефремовского района.
 Казанская церковь в Богоявленском монастыре — в Венёве.

Ярославская область 
 Собор Казанской иконы Божией Матери Казанского монастыря — в Ярославле.
 Казанская церковь — в Петропавловском на Быковых горах.
 Казанско-Преображенская церковь — в Тутаеве (Романов-Борисоглебске).
 Казанская церковь — в Угличе.
 Церковь Казанской иконы Божией Матери — в Курбе.

Другие 
 Храм Казанской иконы Божией Матери — в Ижевске.
 Казанская церковь — в Мариинском Посаде.

Белоруссия 
 Церковь Казанской иконы Божией Матери (Большие Шиловичи)
 Храм Казанской иконы Божией Матери (Борколабово)
 Казанская церковь (Давид-Городок)

Казахстан 
 Свято-Казанский храм иконы Божией Матери (Кызылорда)

Куба 
 Храм Казанской иконы Божией Матери (Гавана)

Латвия 
 Храм Казанской иконы Божией Матери (Дзинтари)

ЛНР 
 Казанская церковь (Луганск)

Молдавия 
 Церковь Казанской иконы Божией Матери (Оргеев)

Польша 
 Церковь Казанской иконы Божией Матери (Августов)

Украина 
 Храм Казанской иконы Божией Матери в селе Пески
 Храм Казанской иконы Божией Матери в городе Марьинка
 Казанская церковь (Чернигов)
 Храм Казанской Пресвятой Богородицы (Приморское)
 Казанский собор (Харьков)

Финляндия 
 Казанская церковь (Пори)
 Казанская церковь (Ярвенпяа)

Примечания

См. также 
 Казанский монастырь
 Часовня Казанской иконы Божией Матери (Ярославль)